Leucada puede referirse a los siguientes artículos:

 Prefectura de Léucade, división administrativa en Grecia; o
 Lamium album, planta, conocida como ortiga blanca.